Сезона лова, југословенски филм из 1968.
 Сезона лова, амерички анимирани филм из 2006.